Бернек (Санкт-Галлен) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Санкт-Галлен.
 Бад-Бернек (Фихтель) — город в Германии, в земле Бавария.